Parapistomyia är ett släkte av tvåvingar. Parapistomyia ingår i familjen Blephariceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Parapistomyia